Choupette est le surnom de la Volkswagen Coccinelle dans Un amour de coccinelle et ses différentes suites
 La choupette est une variété de pomme
 La choupette est une variété de bonbon acidulé à la forme semblable à un gros berlingot.
 Choupette est le nom du chat de Karl Lagerfeld
 Hedwige Roche-Verger